Jacobus Stuart (schrijver), Nederlands auteur en landbouwer
Jacobus I van Schotland, Schotse koning uit het Huis Stuart
Jacobus II van Schotland, Schotse koning uit het Huis Stuart
Jacobus III van Schotland, Schotse koning uit het Huis Stuart
Jacobus IV van Schotland, Schotse koning uit het Huis Stuart
Jacobus Stuart (1508-1509), eerste zoon van Jacobus IV
Jacobus V van Schotland, Schotse koning uit het Huis Stuart
Jacobus I van Engeland, Britse koning uit het Huis Stuart
Jacobus II van Engeland, Britse koning uit het Huis Stuart
Jacobus Frans Eduard Stuart, Britse prins uit het Huis Stuart
Jacobus Stuart (hertog van Cambridge), Britse prins uit het Huis Stuart